Каталин Си́ли (; род. 13 мая 1956, Барч, Венгрия) — председатель Национального собрания Венгрии в 2002—2009 годах.

Венгерский политик, после окончания Печского университета имени Яна Паннония занялась экологией и политикой. Во власти с 1994. В 1994—1998 — политический секретарь Министерства охраны окружающей среды и воды.

В 2009 Каталин Сили оставила пост председателя парламента, чтобы баллотироваться на пост мэра города Печ, однако проиграла Жолту Паве. Новым председателем парламента 14 сентября 2009 был избран Бела Катона.

Политическая карьера

Член Социалистической партии 
Получив ученую степень в Университете Януса Паннония, она закончила специальность в области экологии человека и политологии. Она была законодателем с 1994 по 2014 год. В 1994—1998 годах она была политическим секретарем Министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов. В период с 1998 по 2002 год она занимала пост заместителя председателя Венгерской национальной ассамблеи.

Она являлась кандидатом на пост президента на президентских выборах в Венгрии в 2005 году от Венгерской социалистической партии. 7 июля 2005 года Сили проиграла выборы оппозиционному кандидату Шойому Ласло. Конституция Венгрии предусматривает, что президент должен быть избран Национальным собранием Венгрии, поэтому победа оппозиции стала чем-то неожиданным.

С 2009 года она перешла во внутреннюю оппозицию Социалистической партии, в этом же году Сили подала в отставку со своей должности спикера парламента, её сменил Бела Катон. Она сформировала Движение «Альянс за будущее» в 2010 году и выдвинула собственных кандидатов в некоторых округах на парламентских выборах в Венгрии в 2010 году. Сили была избрана в парламент Венгрии по партийному списку Социалистической партии от округа Баранья, где она была председателем местного отделения партии.

Независимый депутат 
После местных выборов 2010 года, состоявшихся 3 октября, она основала Социальный союз (SZU) и стала его первым председателем. В результате она покинула Венгерскую социалистическую партию и их парламентскую группу, продолжая свою парламентскую работу как формально независимый депутат. Однако, будучи избранным депутатом, она отбывает четырёхлетний срок, заканчивающийся в 2014 году. Таким образом, новый член Общественного союза мгновенно имеет некоторое представительство в парламенте, что обычно невозможно для сторон, выигравших менее 5 % голосов.

17 октября 2013 года Каталин Сили и её партия, Социальный союз (SZU), вступили в коалицию с 11 другими партиями и гражданскими группами и создали Общественную социальную партию (KTI). Её новая партия не прошла процентный барьер 5 %, в результате чего она потеряла свой мандат в парламенте, который занимала 20 лет.

Примечания 

Кандидаты в президенты Венгрии
Члены Венгерской социалистической партии
Председатели Национального Собрания Венгрии
Женщины-политики Венгрии